Raci (Bangil), plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Raci (Batangan), plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 RACI-model, model om de rollen en verantwoordelijkheden van personen bij een project weer te geven.
 Royal Australian Chemical Institute.

Zie ook 
 Raci Şaşmaz, Turks filmmaker.